Клим Савур (Саур):
 легендарный казак, в честь которого названа Саур-Могила в Донецкой области
 псевдоним деятеля УПА Д. Клячкивского